Acheron steht für:

 Acheron (Mythologie), Unterweltsfluss der griechischen Sagenwelt
 Acheron (Sprache), eine afrikanische Sprache
 Acheron (Band), US-amerikanische Death-Metal-Band
 ursprünglicher Name der australischen Death-Metal-Band Abramelin (Band)
 Acheron Fossae, Marsregion

Acheron ist der Name folgender

Fließgewässer:
 Acheron, Fluss in Epirus in Griechenland
 Acheron (Bruttium), antiker Name eines Flusses in Bruttium in Süditalien
 Acheron (Elis), antiker Name eines Flusses in Elis in Griechenland
 Acheron River (Rakaia River), Fluss in Neuseeland
 Acheron River (Clarence River), Fluss in Neuseeland
 Acheron River (Jane River), Fluss in Australien
 Acheron River (Goulburn River), Fluss in Australien

Seen:
 Acheron Lake, südliche Shetlandinseln
 Acheron Lakes, sind zwei Seen in der Region Southland, Neuseeland

Schiffe:
 zwei Kriegsschiffe der französischen Marine, siehe Achéron (Schiff)
 acht Kriegsschiffe der Royal Navy, siehe HMS Acheron
 ein Schiff der deutschen Kaiserlichen Marine, siehe SMS Moltke (1877)
 ein U-Boot-Tender der deutschen Kriegsmarine, siehe M 113 (Schiff, 1919)
 ein Binnenminensuchboot der Deutschen Marine, siehe Liste der Schiffe der Bundeswehr#Räumboote, Binnenminensuchboote, Minenabwehrschiffe